Хому́т:
 Хомут (упряжь) — надеваемая на шею лошади основная часть упряжи, состоящая из деревянного остова — клещей и покрывающего его мягкого валика — хомутины.
 Хомут (техника) — соединительные элементы (скобы), применяемые для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов. Обеспечивают надёжную герметизацию соединения.
 Хомут — деревня, Кораблинский район, Рязанская область
 Неприятные заботы, обуза, бремя.

Примечания

См. также 
 Хомуты — населённые пункты.